

Sociedade 
 Colónia — território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou por representantes do governo de um país a que esse território não pertencia
 Colónias (Antiguidade) — cidades-estado fundadas por uma cidade-mãe
 Colonialismo — ideologia política relacionada com colónias
 Colônia (comunidade) — comunidade rural
 Colonato — forma de organização econômica e social rural

Biologia 
 Colónia (biologia) — agrupamento de seres vivos da mesma espécie

Geografia 
 Colônia (Alemanha) — cidade alemã no estado de Renânia do Norte-Vestfália
 Colônia (região) — região administrativa alemã cuja capital é Colônia
 Colonia (Micronésia) — cidade do estado de Yap na Micronésia
 Colônia (departamento) — departamento do Uruguai localizado em frente à cidade de Buenos Aires, Argentina
 Colonia (Nova Jérsei) — região censo-designada no estado americano de Nova Jérsei
 Colonia (distrito) — no Peru

Brasil 
 Colônia (Itacoatiara) — bairro de Itacoatiara
 Colônia (Jundiaí) — bairro da cidade de Jundiaí

Ver também 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos